McGrail ist der Familienname folgender Personen:

 Peter McGrail (* 1996), britischer Boxer im Bantamgewicht
 Walter McGrail (1888–1970), US-amerikanischer Filmschauspieler